

Миндра () — комуна у повіті Брашов.
 Миндра () — село у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Миндра.
 Миндра () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бирла.
 Миндра () — село у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Лоамнеш.

Миндра () — село у Калараському районі.
 Миндра () — село у Теленештському районі.